Las Hurdes puede hacer referencia a:
 Las Hurdes, comarca histórica y natural de la provincia de Cáceres, en España.
 Mancomunidad de las Hurdes, mancomunidad de municipios de la provincia de Cáceres, en España.
 Las Hurdes, tierra sin pan, documental de Luis Buñuel.